

Patronyme 

 Marius Moustier (1853-1886), explorateur commercial français.
 Famille de Moustier

Toponyme

Moustier, section de la commune de Frasnes-lez-Anvaing dans la province de Hainaut ;
 Moustier-sur-Sambre, section de la commune de Jemeppe-sur-Sambre dans la province de Namur;
 Moustier, hameau de la commune de Stoumont dans la province de Liège.

Moustier, commune de Lot-et-Garonne ;
 Moustier-en-Fagne, commune du Nord ;
 Moustiers-Sainte-Marie, commune des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Moustier-Ventadour, commune de la Corrèze ;
 Peyzac-le-Moustier, commune de la Dordogne ;
 Saint-Sever-du-Moustier, commune de l'Aveyron ;
 Verneuil-Moustiers, commune de la Haute-Vienne.

Divers 
 Le Moustier, site préhistorique français dans la vallée de la Vézère ;
 Faïence de Moustiers, fabriquée à Moustiers-Sainte-Marie.
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français